Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 5:7, 7:6(13:11), 6:3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Енди Мари (финалиста)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Хуан Монако (друго коло)
  Џон Изнер ''(треће коло)

<li> Николас Алмагро (прво коло)
<li> Марин Чилић (четвртфинале)
<li> Ришар Гаске (друго коло)
<li> Милош Раонић (друго коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Кеј Нишикори (друго коло)
<li> Жил Симон (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2012.
Шангај мастерс – појединачно